Тайшань — гора в китайской провинции Шаньдун, одна из самых знаменитых гор Китая
 Тайшань (Шаньдун) — район городского округа Тайань провинции Шаньдун (КНР)
 Тайшань (Гуандун) — городской уезд городского округа Цзянмэнь провинции Гуандун (КНР)
 Тайшань (Тайвань) — район города центрального подчинения Синьбэй (Китайская Республика)

См. также АЭС Тайшань